est un jeu de société de la gamme du jouet Lego Lego Games sorti en 2009. Dérivé du célèbre Pictionary il se différencie de celui-là par l'absence de dessin remplacé par de la construction.

Règles du jeu 

Chaque joueur, quand son tour arrive, pioche une carte et doit faire deviner aux autres joueurs ce qui est indiqué sur la carte tout en construisant. Il est mis à sa disposition plusieurs sortes de briques Lego.

Compléments 
En 2011 est sorti l'Ensemble complément pour le jeu de société Creationary au numéro de référence 2856079. Il contient des cartes et des briques en plus de la boîte de jeu.

Notes et références 

Jeu de société
Lego Games